Ennen ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Ennen (1907–1999), deutsche Historikerin und Archivarin
 Leonard Ennen (1820–1880), deutscher Historiker und Archivar

Ennen steht für:

 Ennen (Tanz), eine Form des traditionellen japanischen Tanzes (Nihon Buyō)